Плавная  — топоним в России.

 Плавная — бухта, Красноярский край, координаты 78,990338;96,316017,код ГКГН 207708.
 Плавная — река, Сахалинская область, координаты 50,11359;143,58345,код ГКГН  641988.

Чукотский автономный округ 
 Плавная — река, на о. Октябрьской Революции арх. Северная Земля, впадает с севера в бух. Плавная Карского моря, координаты 79°01' с. ш. 96°20' в. д., код ГКГН	741824.
 Плавная — бухта, в восточной части Карского моря; вдается в юго-западный берег о. Октябрьской Революции между зал. Макарова и бухтой Удобная; западнее устья р. Озерная, координаты 78°59' с. ш. 96°18' в. д., код ГКГН	207708.
 Плавная — река, правый приток р. Дорожная (бассейн моря Лаптевых), координаты 76°39' с. ш. 104°58' в. д.,код ГКГН	207985.

См. также 
 Плавное
 Плавные
 Плавный